Spojení písmen U a J může mít různé významy:

UJ 
 Jagellonská univerzita
 Union Jack
 University of Johannesburg
 University of Judaism

Uj 
 Uj(o), nářečně strýc
 Uj (přítok Tobolu) — levý přítok řeky Tobol v Baškirské republice, v Čeljabinské a Kurganské oblasti v Rusku a v Kostanajské oblasti v Kazachstánu
 Uj (přítok Irtyše) — pravý přítok řeky Irtyš v Omské a Novosibirské oblasti v Rusku

 Hrobka U-j